Dit artikel beschrijft de prestaties van de Engelse voetbalclub West Ham United FC in het seizoen 2005–2006. Sinds de degradatie in het seizoen 2002/03 kwam de club uit de hoofdstad Londen weer uit in de hoogste divisie van het Engelse profvoetbal, de Premier League. In het voorafgaande seizoen was de club als zesde geëindigd in de Football League Championship, waarna promotie werd afgedwongen in de play-offs.

The Hammers stonden onder leiding van Alan Pardew, die in oktober 2003 was aangesteld als opvolger van de eerder dat seizoen weggestuurde Glenn Roeder. Onder Pardews leiding eindigde West Ham United op een verdienstelijke negende plaats in de eindrangschikking.

In het toernooi om de FA Cup wist West Ham United zowaar door te dringen tot de finale, de eerste finaleplaats voor de club sinds 1980. In de eindstrijd verloor de ploeg na strafschoppen van Liverpool. Beide teams waren in de reguliere speeltijd plus verlenging op een 3-3 gelijkspel blijven steken. In de aanloop had West Ham United achtereenvolgens gewonnen van Norwich City, Blackburn Rovers, Bolton Wanderers, Manchester City en Middlesbrough. Omdat Liverpool zich kwalificeerde voor deelname aan de UEFA Champions League mocht West Ham United opdraven in de UEFA Cup 2006/07.

In de strijd om de Football League Cup kwam West Ham United niet verder dan de derde ronde. Daarin was Bolton Wanderers in het Reebok Stadium met 1-0 te sterk. Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam op naam van Jared Borgetti.

Verdediger Danny Gabbidon werd door de supporters aan het einde van het seizoen verkozen tot Speler van het Jaar ("Hammer of the Year"). Marlon Harewood eindigde als tweede in de jaarlijkse verkiezing.

Premier League

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die West Ham United vertegenwoordigden in de Premier League in het seizoen 2005/06 en als negende eindigden in de eindrangschikking.

Toeschouwers

FA Cup

Wedstrijden

Football League Cup

Wedstrijden

2006
West Ham United